Чирадзулу — топоним. 

 Чирадзулу (город) — город в Малави.
 Чирадзулу (округ) — округ в Малави.